Rothorn (parola tedesca che significa vetta rossa) si può riferire a diverse montagne:
 Zinalrothorn (4.221 m) – montagna delle Alpi Pennine che prende il nome da Zinal
 Oberaarrothorn (3.477 m) – montagna delle Alpi Bernesi
 Oberrothorn (3.414 m) – montagna delle Alpi Pennine nel comune di Zermatt
 Siedel Rothorn (3.287 m) – montagna delle Alpi Lepontine
 Punta della Rossa (2.888 m) anche nota come Rothorn- montagna delle Alpi Lepontine tra Valle Devero e la valle Binntal

 Ferdenrothorn (3.180 m) – montagna delle Alpi Bernesi
 Monte Rothorn (3.152 m) – montagna delle Alpi Pennine tra la val d'Ayas e la valle del Lys
 Unterrothorn (3.103) – montagna delle Alpi Pennine nel comune di Zermatt
 Aroser Rothorn (2.980 m) – montagna delle Alpi del Plessur
 Parpaner Rothorn (2.861 m) – montagna delle Alpi del Plessur
 Brienzer Rothorn (2.350 m) – montagna delle Prealpi Bernesi